MWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mwadui (Tanzania)